Target kan syfta på:

 Target Corporation – en amerikansk detaljhandelskedja
 Target Games – ett tidigare svenskt spelföretag
 Target (1977) – en brittisk TV-serie 1977–1978
 Target (2011) – en film från 2011
 Target (singel) – en sigel av Calle Kristiansson från 2011

Geografi

Frankrike 

 Target, Allier, departementet Allier i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,